Дичле Алкан () е турска актриса.

Биография 
Дичле Алкан е родена на 8 март 1987 година в град Анкара, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Дичле Алкан в SinemaTürk 
 Дичле Алкан в Diziler.com 
 Дичле Алкан в Sinemalar.com 
 Дичле Алкан в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Анкара